Ремда:
 Ремда — деревня в Гдовском районе Псковской области, Самолвовская волость
 Ремда — река в Псковской области, приток Желчи

См. также 
 Ремдовский заказник
 Ремда-Тайхель — город в Германии